Melant de Sició, pintor grec
 Melant de Messènia, mític rei de Messènia i d'Atenes